est une expression anglaise qui signifie lumières éteintes.

Cinéma 
 , titre anglais de Simon Werner a disparu..., film de Fabrice Gobert, sorti en 2010
 , court-métrage suédois réalisé en 2013 par David F. Sandberg
 , titre anglais du film d'horreur américain Dans le noir de David F. Sandberg, sorti en 2016 (adapté du court métrage éponyme ci-dessus)

Télévision

Séries télévisées 
 , série télévisée américaine diffusée de 1946 à 1952
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur

Épisode 
 , titre original de Sang et Soldes,  de la  de 6teen
 , titre original dUn client pas ordinaire,  de la 1 saison dAmerican Restoration, les rois de la bricole ()
 ,  de la  de The Brady Bunch
 , titre original de Éteignez les lumières,  de la  de 
 , titre original dExtinction des feux,  de la 1 saison de Camp Lazlo
 ,  de la  de Clifford le gros chien rouge ()
 ,  de la  de 

 , titre original de Le rideau tombe,  de la  dUrgences ()
 , titre original de Noir, c'est noir, 18a épisode de la  de Mes parrains sont magiques ()
 , titre original de ,  de la  de 
 , titre original de Quarantaine,  de la 1 saison dInvasion
 ,  de la  de Ozzy and Drix
 ,  de la  de 
 ,  de la  de 
 ,  de la 1 saison de Grossology

Musique

Chanson 
 , chanson de Breaking Benjamin (2010)
 Lights Out, chanson de Junior Caldera (2012)
 Lights Out, chanson du groupe  (2006)
 , chanson de Rick Astley (2010)
 , chanson de Santigold (2008)
 , chanson de  (2013)

Album 
 , album d'Antimatter (2003)
 , album de Graveyard (2012)
 , album d'Ingrid Michaelson (2014)
 , album du rappeur Lil Wayne (2000) ;
 , album de Peter Wolf (1984)
 , album de  (2013)
 , album de Sugarcult (2006)
 , album du groupe  (1977)

Jeu 
 Lights Out, jeu électronique crée par Tiger Electronics en 1995

Autres 
 Lights out manufacturing (en français, fabrication dans le noir), usine sans besoin de surveillance humaine